De Engelse voetbalclub Stoke City FC kwam in het seizoen 2002–2003 voor de 95ste keer uit in het Engelse profvoetbal. Het was het 36ste seizoen dat de club uit Stoke-on-Trent in de Football League First Division speelde, inmiddels de tweede divisie van het Engelse profvoetbal sinds de introductie (seizoen 1992–1993) van de Premier League.

Na de promotie in het voorafgaande seizoen eindigden The Potters bij de rentree in de op een na hoogste divisie net boven de degradatiestreep: 21ste plaats in de eindrangschikking. De club stond onder leiding van Steve Cotterill, de opvolger van de IJslander Guðjón Þórðarson. Cotterill bouwde een goede reputatie op als manager van Cheltenham Town. Hij verraste vriend en vijand door na dertien wedstrijden op te stappen en in dienst te treden als assistent-coach van Howard Wilkinson bij Sunderland. Dave Kevan trad aan als interim-coach, waarna Tony Pulis op 1 november werd aangesteld als de definitieve opvolger van Cotterill. Verdediger Sergej Sjtanjoek uit Wit-Rusland werd aan het einde van het seizoen uitgeroepen tot Player of the Season.

Football League First Division

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Stoke City vertegenwoordigden in de Football League First Division in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Tony Pulis en als 21ste eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Stoke City vertegenwoordigden in de FA Cup in het seizoen 2002/03.

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Stoke City vertegenwoordigden in de Football League Cup in het seizoen 2002/03.

2003
Stoke City